Хеш-функции на основе клеточных автоматов — разновидность хеш-функций, использующая для вычисления клеточные автоматы. Использование клеточных автоматов обеспечивает высокий уровень параллелизма и, следовательно, позволяет достичь высоких скоростей, что необходимо в условиях ограниченных вычислительных мощностей и жестких требований к энергопотреблению (например, Интернет вещей). Хеш-функции на основе клеточных автоматов обладают хорошим лавинным эффектом. Использование клеточных автоматов позволяет добиться устойчивости к атакам временного анализа.

В криптографии наибольший интерес представляют аддитивные клеточные автоматы (сочетание операций XOR и XNOR в его переходной функции) благодаря таким свойствам, как адаптивность, обратимость и масштабируемость.

Пример Алгоритма 
Алгоритм получает на вход сообщение  произвольного размера и ключ , размером: 128, 192 или 256 бит и возвращает хешированное значение ключа.

Базовое описание алгоритма 
 Первоначальное сообщение  должно быть дополнено следующим образом:
 
 дополнение можно производить простым заполнением недостающих разрядов нулями.
 Обозначим дополненное сообщение как .
 Аналогично дополняется ключ :
 
 Обозначим дополненный ключ как .
 Сообщение  разбивается на блоки по 512 бит.
 Каждый 512 битный блок, полученный на предыдущем шаге разбивается ещё раз на 8 подблоков по 64 бита. 
 К каждому 512 блоку применяется правило 30.
 Выход пункта 5 вместе с 512 битным ключом поступают в функцию трансформации (ФТ).
 Этот результат подвергается операции XOR с результатом пункта 5 для следующего 512 битного блока.
 Ключ для последующих раундов получается с помощью поворота ключа предыдущей итерации, который выполняет циклический сдвиг битов на 1.
 Шаги 6, 7 и 8 повторяются, пока не кончатся блоки сообщения по 512 бит, то есть пока всё сообщение не будет хешировано.

Описание функции трансформации 
Для получения полностью случайного выхода по заданному входу в функции трансформации используются как клеточные автоматы, так и побитовые логические операции.

Ниже приведен пример возможной трансформации, оперирующей с отдельными 64 битными подблоками.

 :
 Это означает, что байты из  напрямую отображаются в .
  или 
 Если раунд нечетный, то используется  иначе .
  .
  или 
 Если раунд нечетный, то используется  иначе .
  .
 
  .
  или 
 Если раунд нечетный, то используется  иначе  .
 Функция  определена в пункте 1.
 
 .
 
 .
  или 
 Если раунд нечетный, то используется  иначе 
 Функция  определена в пункте 4.
Где ROTL — циклический сдвиг битов влево, ROTR — циклический сдвиг битов вправо.

Внутри этой функции преобразования количество раундов распределяется динамически. Они рассчитываются по формуле:

 = количество '1' в блоке сообщения(512 битовом)  количество '0' в ключе (512 битовом) .

Анализ безопасности 
Наиболее распространенное правило 30, демонстрирующее желаемое поведение, необходимое в криптографических примитивах неспособно обеспечить полный лавинный эффект и случайность. Для улучшения этих параметров применяется объединение других нелинейных правил клеточного автомата с правилом 30. Гибридные правила демонстрируют желательный строгий лавинный критерий для очень большого числа итерации. Введение функции трансформации с комбинацией правил клеточного автомата достигает полного лавинного эффекта за небольшое число итераций и проходит все статистические тесты, распространяемые Национальным институтом Стандартов и технологий.

Примечания 

Криптография